Osvaldo Cruz puede referirse a:

 Oswaldo Cruz (1872-1917), científico y médico brasileño.
 Osvaldo Héctor Cruz (n. 1931), exfutbolista argentino.